Elberta kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Elberta (Alabama)
 Elberta (Michigan)
 Elberta (Utah)